Trio 64 – album Billa Evansa wydany przez wytwórnię Verve Records w 1964.

Na płycie Evans występuje w towarzystwie Gary’ego Peacocka na kontrabasie i Paula Motiana na perkusji. Jest to pierwszy album w trio, nagrany przez Evansa dla wytwórni Verve. Nagrania zostały dokonane w Webster Hall w Nowym Jorku 18 grudnia 1963.

Oryginalny album zawierał 8 utworów. Kolejne osiem nagrań z tej sesji (wersje alternatywne, niekompletne oraz jeden niewykorzystany utwór) zostały opublikowane w wielopłytowym wydawnictwie The Complete Bill Evans on Verve, a także na kompaktowym wydaniu z 1997.

Lista utworów 
 Oryginalny album

 Utwory bonusowe

Twórcy 
 Bill Evans – fortepian
 Gary Peacock – kontrabas
 Paul Motian – perkusja

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Billa Evansa
Albumy Verve Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1964